Metro har flere betydninger:
 Undergrundsbane – en underjordisk jernbane for nærtrafik i en storby.
 Københavns Metro – Metroen i København.
 Métro de Paris – undergrundsbanen i Paris.
 Metro International – en international medievirksomhed, der bl.a. udgiver MetroXpress.
 Metro Therm – et dansk firma der producerer vandvarmere.
 Metro AG – Detailhandels- og grossistvirksomhed.
 Metro Cash & Carry – en international kæde af grossistvarehuse.
 Metro (film) – en film fra 1997 med bl.a. Eddie Murphy
 Metro (film fra 2013) – en russisk spillefilm fra 2013 af Anton Megerditjev
 Metro (brætspil) – et brætspil designet af Dirk Henn